Taseraasarsuaq bezeichnet:
 Taseraasarsuaq (Bucht, Nuuk, nördlich), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Taseraasarsuaq (Bucht, Nuuk, südlich), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Taseraasarsuaq (See), See im Distrikt Nuuk, Grönland